Вергунов — русская фамилия.

Известные носители 

 Вергунов, Аркадий Павлович (1929—2017) — советский и российский архитектор и ландшафтный дизайнер, доктор архитектуры.
 Вергунов, Виктор Анатольевич (1960) — украинский учёный в области сельскохозяйственной мелиорации и истории естествознания.